Kveldulv er norsk for "aftenulv". Ordet kan have flere betydninger:

 Kveldulv er et synonym benyttet af den norske black metal-musiker Nocturno Culto.
 Kveldulv (album) er et album af det russiske NSBM-band Branikald.